Denis Fappani est un cosmologiste français actuellement en poste en Antarctique au sein de l'ARENA. L'ARENA est un programme européen de recherche en astrophysique situé en Antarctique. Il est soutenu par le CNRS en ce qui concerne la France. En "européen" il est nommé Antarctic Research, a European Network for Astrophysics.

En 2008, ce programme est encore peu connu du grand public.

Liens externes 
  Antarctic Research, a European Network for Astrophysics
  Site officiel de l'ARENA 
  Page de contact du chercheur en Antarctique

Physicien français
Cosmologiste
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)